Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Melpomène, d'après la muse grecque :
 la Melpomène, une frégate  de 40 canons lancée en 1789. Capturée par la Royal Navy en 1794, elle y prend le nom de HMS Melpomene ;
 la , une frégate de 44 canons lancée en 1812 ;
 la , une frégate de 60 canons lancée en 1828 ;
 la , une frégate-école armée en 1890 ;
 , un torpilleur armé en 1936, navire de tête de sa classe.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française